Edmonson – centro abitato del Texas
Edmonson – comunità non incorporata del Missouri
Contea di Edmonson – contea del Kentucky

Pagine correlate 

Edmondson